Государства в истории Казахстана